Жидебайский сельский округ () — административная единица в составе Актогайский район Карагандинской области Казахстана. Административный центр — село Сауле.

Население — 1368 человек (2009 ; 1974 в 1999, 2376 в 1989).

По состоянию на 1989 год существовал Кировский сельский совет (сёла Жаланаш, Каракой, Кирово, Сауле, Чапаево). В 2007 году было ликвидировано село Карпетай.

Состав 
В состав округа входят такие населённые пункты:

Примечания 

Сельские округа Актогайского района (Карагандинская область)